Encontro (astronáutica)

Cinema e TV
Rendez-vous (filme), produção francesa de 1985 com Juliette Binoche, exibida em Portugal como Encontro
The Gathering (filme), produção de terror (2002) exibido no Brasil como O Encontro
O Encontro (curta-metragem), produção brasileira
Encontro com Patrícia Poeta, programa de televisão

Música
Encontros (álbum), da cantora britânica Jesuton
O Encontro (álbum de Davi Sacer e Trazendo a Arca)
O Encontro (álbum de Val Martins)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão